Der BET Award for Best New Artist wird jährlich von Black Entertainment Television im Rahmen der BET Awards für den besten Newcomer der Genres Hip-Hop, Contemporary R&B, Soul und Pop vergeben. Grundsätzlich können auch Mitglieder bereits bekannter Gruppen nominiert werden, wenn sie erstmals ihre Solokarriere starten. Kontrovers diskutiert wurde der Sieg Jennifer Hudsons 2007, da sie eigentlich nur eine Single veröffentlicht hatte und ihr Album erst für Ende 2007 angekündigt war. Sam Smith ist der einzige Weiße, der den Award je gewonnen hat.

Liste der Sieger und Nominierten

2000er

2010er

2020er

Einzelnachweise 

New Artist
Erstverleihung 2001
Musikpreis (Vereinigte Staaten)
Fernsehpreis (Vereinigte Staaten)